Il Bardsragujn chumb 1993 è stato la seconda edizione del campionato di calcio armeno, concluso con la vittoria dell'Ararat Yerevan, al suo primo titolo.

Capocannonieri del torneo furono Andranik Hovsep'yan e Geġam Hovhannisyan con 26 reti segnate.

Formula 
Le squadre furono ridotte a 16 dalle 24 della stagione precedente e il Syunik Kapan si ritirò prima dell'inizio della competizione riducendone il numero a 15 che si incontrarono in turni di andata a ritorno per un totale di 28 giornate.

La prima classificata si qualificò alla Coppa UEFA 1994-1995 mentre le ultime due retrocedettero in Aradżin Chumb.

Il Malatia Yerevan, retrocesso nella stagione precedente, si fuse con il Kilikia Yerevan diventando Malatia-Kilikia Yerevan, lHomenetmen Yerevan cambiò nome in Homenetmen AOSS Yerevan, il Nairi Yerevan diventò Nairit Yerevan, lo Shengavit Yerevan  Erazank Yerevan e il neopromosso FC Ararat cambiò in Tsement Ararat''.

 Squadre partecipanti 

Classifica finale

Legenda:
      Campione di Armenia
      Retrocessa in Aradżin Chumb

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

 Verdetti 
 Ararat Yerevan Campione d'Armenia 1993 e ammesso alla Coppa UEFA 1994-1995
 Kasakh Ashtarak e Malatia-Kilikia Yerevan retrocessi in Aradżin Chumb
 Syunik Kapan''' ritirato prima dell'inizio della stagione.

Classifica marcatori

Risultati

Note

Voci correlate
 Hayastani Ankaxowt'yan Gavat' 1993

Collegamenti esterni 

 

Calcio nel 1993
Bardsragujn chumb